Klímková je ženskou variantou příjmení Klímek nebo Klimko a pochází z latinského osobního jména Klement – znamená "vlídný, milostivý, laskavý a mírný".

Známí nositelé tohoto příjmení:
 Eliška Klimková-Deutschová – česká lékařka a profesorka neurologie
 Eva Klímková –  česká topmodelka a světová vítězka
 Věra Klimková –  československá běžkyně na lyžích
 Jitka Klimková – česká fotbalistka
 Michaela Klimková – česká lékařka, zpěvačka Míša a spisovatelka

viz také:
 Klimek
 Klimko

Česká příjmení